Kiki est le jeune disciple de Mû, le Chevaliers d'Or du Bélier, dans la série de manga Saint Seiya.

Description du personnage 

Il appartient tout comme son maître au peuple Mu (originaire du continent légendaire de Mu, appelé aussi Lémurie), comme l'attestent ses points frontaux et sa prédisposition à la psychokynésie.

Il apprend auprès de son maître à réparer les armures, ou du moins à en repérer les plus infimes imperfections. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 10 de la série, lorsque Shiryu atteint Jamir. Il apparaîtra ensuite régulièrement aux côtés des chevaliers pour leur apporter son aide, en téléportant des armures (dans Poséidon) ou en transmettant des informations. Son caractère farceur et sa jeunesse en font un des personnages les plus comiques de Saint Seiya. Son prénom signifie en japonais Noble Démon, pour saluer son incorrigible espièglerie.

Il semble destiné à hériter de la charge de son maître, en tant que dernier représentant de son peuple, et donc réparateur d'armures.

Il apparaît dans la série Saint Seiya Omega, qui se déroule une douzaine d'années environ après la série originale. Devenu adulte, il est devenu à son tour le Chevalier d'Or du Bélier, comme son défunt maître et est le seul être sur Terre capable de réparer les armures. Il forme également une apprentie dans cette tâche, une jeune fille nommée Raki.

Caractéristiques 

 Âge : 8 ans (Dans Saint Seiya) et entre 20 et 30 ans dans Saint Seiya Omega 
 Taille : 1, 30 m (Saint Seiya)
 Poids :  ( Saint Seiya)
 Origine : Tibet
 Date de naissance :  avril
 Signe Astrologique : bélier
 Groupe sanguin : B
 Maître : Mû du Bélier
 Disciple : Raki 

Personnage de Saint Seiya